Истеми Багадур-ябгу — младший брат Бумын-кагана из династии Ашина, ябгу (второе лицо в государстве) Тюркского каганата с 552 по 576 годы, на протяжении двадцати лет руководил западной политикой каганата и был почти независимым правителем западных территорий. Благодаря Истеми тюрки поставили под свой контроль Великий шёлковый путь, завязали тесные отношения с Ираном и Византией, уничтожили государство эфталитов и расширили границы каганата до Чёрного моря.

Известен также как Сильзивул или Дизавул в византийских, Синджибу в арабских, Хакан-И-Чин в иранских и Шидяньми/Шэдими или Сэдими Мохеду шеху (室點密) в китайских исторических сочиненях. Дед иранского шахиншаха из династии Сасанидов Ормизда IV и прадед Хосрова II Парвиза.

До 554 года 
Истеми был младшим братом и соратником Бумын-кагана, вместе с ним участвовал в войне с Жужаньским каганатом. Под его началом состояли десять североалтайских огурских племенных вождей (потомками этих племён, вероятно, являются шорцы, кумандинцы, челканцы и др.), что, по-видимому, объясняет огурское, а не собственно-тюркское происхождение его имени. После того как Бумын принял титул кагана под именем Иль-хан в 552 году, он назначил Истеми ябгу, сделав его вторым человеком в каганате.

Первый поход на запад 554—558 годов 
В 553 либо 554 году после разгрома жужаней тюрками в столицу Тюркского каганата прибыло иранское посольство, преследовавшее цель заключения военного союза против государства эфталитов — врага Ирана и бывшего союзника Жужаньского каганата. Для тюрков перспектива союза открывала возможность закрепиться в Средней Азии и взять под свой контроль Великий шёлковый путь. Договор был скреплён браком шахиншаха Хосрова I Ануширвана с дочерью Истеми (от этого брака родился будущий шахиншах Ормизд IV).

По поручению Мукан-кагана Истеми во главе большой армии выступил на запад весной 554 года. Не встречая по пути серьёзного сопротивления, ябгу к 555 году дошёл до Аральского моря. По пути им были подчинены усуни, нушиби, дулу, а также подвластные эфталитам Хотан, княжества Семиречья и Хорезм. Эфталиты были не в состоянии отреагировать на эти события из-за войны в Индии.

Истеми, зная о занятости Хосрова I Ануширвана боевыми действиями с византийцами, также не стал в одиночку атаковать эфталитов, обратив внимание на север, где в 556 году подчинил абаров и наткнулся на сопротивление хионитов, вар, огоров и, возможно, примкнувшей к ним части жужаней. Война с ними тянулась до 558 года, когда тюркам удалось изгнать остатки разбитых племён за Урал (там беглецы стали известны как авары). Подойдя к берегам Волги, тюрки не стали форсировать реку, а вернулись назад. К этому времени (в 557 году) Иран заключил перемирие с Византией и был готов вместе с тюрками начать войну с эфталитами.

Война с эфталитами 560—565 годов 
Царь эфталитов Гатфар сам спровоцировал войну, приказав убить тюркских послов, направлявшихся через его территорию в Иран в 560 году. Уже в 562 году войска шахиншаха Хосрова І Ануширвана нанесли эфталитам поражение и заняли Тохаристан. Вслед за этим удар нанесли и тюрки, захватившие Чач. Перейдя реку Чирчик, Истеми занял Самарканд. Основные войска эфталитов, сосредоточившиеся у Бухары, не решились принять бой на равнине и отступили в горы. Решающее сражение состоялось в 565 году возле Карши, длилось восемь дней и завершилось победой Истеми. Эфталиты свергли царя Гатфара, избрав вместо него чаганианского князя Фагониша, попытавшегося склонить против тюрков Иран, однако Хосров І Ануширван вернулся в Хорасан. Государство эфталитов прекратило своё существование и было разделено между тюрками и иранцами.

Война с Ираном 568—571 годов 
При разделе прежних владений эфталитов тюркам достался Согд. Согдийцы — одни из главных действующих лиц в азиатской торговле — были обязаны тюркам прекращением жужаньских грабежей и эфталитских войн. Однако их желание наладить торговлю с Европой натолкнулось на препятствование иранцев поступлению неконтролируемого количества товаров в Византию. Согдийцы уговорили Истеми направить их представителя Маниаха во главе посольства в Иран. Но Хосров І Ануширван выкупил весь привезённый ими груз шёлка и демонстративно сжёг его, дав понять, что провоз товаров через Иран не в его интересах. Второе посольство, на этот раз состоявшее из тюрков, также было безуспешным.

Истеми принял решение начать войну, поводом к которой стала смерть тюркских послов от болезни в Иране, что было списано на отравление. Прежде, чем начать боевые действия, Истеми в 568 году заключил торговый и военный союз с Византией, к которой уже ранее направлял посольства в 562 и 563 годах (тогда целью было недопущение союза византийцев с аварами). Византийский император Юстин II для заключения союза использовал посольство Земарха.

Ещё в 567 году тюрки перешли Волгу и проникли на Кавказ. Движение было обусловлено стремлением преследовать аваров и попыткой проложить северный торговый путь в Византию в обход Ирана. В 568 году Истеми, подчинив по дороге утигуров и хазар (последние приняли сторону тюрков, что обусловило их возвышение над другими народами региона), подошёл к северной границе Ирана возле Дербента. Тюрки потребовали от Хосрова І выплату дани, но получили отказ — недавно обновлённые дербентские укрепления были непроходимыми для степняков, в чём иранцы были уверены. Истеми пришлось отступить. На обратном пути он захватил Аланию, бывшую союзником аваров. В 569 году Истеми вернулся в Согд.

В 570 году тюркские послы пытались убедить византийского императора Юстина ІІ начать наступление на Иран с запада, но тот медлил (война началась лишь в 572 году). Не имея возможности вести войну в одиночку и учитывая, что иранцы с самого начала не хотели войны, Истеми пошёл на заключение с Хосровом I мир. По условиям договора граница между каганатом и Ираном прошла по Аму-Дарье, а Иран обязался выплачивать тюркам ежегодную дань в размере 40 тысяч золотых динаров.

Конфликт с Ираном в Картли в 575 году 
Несмотря на заключённый в 571 году мир, Тюркский каганат остался враждебен Ирану, поощряя ведение ирано-византийских войн. К этому времени тюрки окончательно закрепились на Кавказе, став в восточном Причерноморье соседями Византии и оттеснив аваров (в том числе и после вооружённых столкновений) в Подунавье.

Одним из регионов, где регулярно сталкивались интересы Ирана и Византии было Закавказье. Одно из грузинских владений — Картли, ранее бывшее провинцией Ирана, получило в лице византийского ставленника Гуарама Багратида царя. В 575 году тюркские войска помогли Гуараму добиться независимости от Ирана и обрести престол.

См. также 
 Алшын

Примечания

Ссылки 
 Менандра Византийца продолжение истории Агафиевой (отр. 18-20), Менандр 
 История пророков и царей (гл. XXII), Ат-Табари 
 Древние тюрки (часть І), Л. Н. Гумилёв
 Тысячелетие вокруг Каспия (глава V), Л. Н. Гумилёв 
 Три исчезнувших народа, Л. Н. Гумилёв 
 Империя тюрков. Великая цивилизация (гл. 3), Р. Рахманалиев
 Западная политика Тюркского каганата, А. А. Сирбаева
 «Вечный Эль» —"Небесные люди" Тюркский мир (Великий Кюктюркский каганат), Р. Безертинов 
 Этнополитическая история татар, М. А. Усманов 
 Хазарский информограф, О. Данкир 
 Эпоха тюркских каганатов 
 Тюркюты в Европе
 Образование каганата 

Тюркский каганат
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Тюркские правители Центральной Азии
Правители Западного Тюркского каганата
Ашина
Военачальники Средневековья
История Казахстана